Protaetia — род жуков из подсемейства Бронзовки, семейства пластинчатоусых (Scarabaeidae).

Описание 
Жуки длиной 14—27 мм. Тело умеренно выпуклое, кзади несколько суженое. Верхняя поверхность тела матовая, иногда металлически-блестящая, часто покрытая негустыми светлыми волосками, низ блестящий.

Окраска чёрно-бурая, бронзово-бурая или зелёная. На надкрыльях и переднеспинке часто имеются пятна или широкие полосы жёлтого или буро-красного цвета, белые пятнышки, типичные для подсемейства Cetoniinae. Голова небольшая, наличник прямоугольный, несколько продолговатый. Переднеспинка поперечная. Надкрылья отличаются длинными, вытянутыми назад заострёнными шовными углами и хорошо развитым наружным ребром. Ноги довольно короткие. Передние голени снаружи с 3 острыми зубцами.

Видовое разнообразие и ареал 

Род очень богат видами — к нему относятся по крайней мере 155 видов, распространенных в Палеарктике, в Индо-Малайской и Австралийской областях. Наиболее богато представлен он именно в Индо-Малайской области, где обитает более 140 эндемичных видов. Представители рода распространены повсеместно в Индии, на Цейлоне, по всему Индокитайскому полуострову, на Малакко, в Индонезии, в южном Китае (включая Тайвань) и на Филиппинских островах.

Систематика по подродам

Protaetia (Calopotosia) 
 Protaetia lewisi
 Protaetia orientalis

Protaetia (Cetonischema)

Protaetia (Eupotosia) 
 Protaetia affinis
 Protaetia pseudospeciosa
 Protaetia pyrodera
 Protaetia tyrrenica

Protaetia (Heteroprotaetia) 
 Protaetia fusca

Protaetia (Liocola)

Protaetia (Netocia)

Protaetia (Pachyprotaetia) 
 Protaetia fukinukii

Protaetia (Potosia)

Protaetia (Pseudocalopotosia) 
 Protaetia ishigakia

Protaetia (Pyropotosia) 
 Protaetia pryeri

Примечания 

Бронзовки
Роды жесткокрылых